George Villiers kan syfta på flera personer, bland andra följande:

* George Villiers (av Brokesby) (död 1606), engelsk adelsman, far till George Villiers, 1:e hertig av Buckingham.
 George Villiers, 1:e hertig av Buckingham (1592–1628), hovman hos kung Jakob I av England, minister hos Karl I av England.
 George Villiers, 2:e hertig av Buckingham (1627–1687), son till George Villiers, 1:e hertig av Buckingham, politiker, i exil med Karl II av England
 George Villiers, 4:e earl av Jersey (1735–1805), engelsk adelsman. 
 George Villiers (1759–1827), yngste son till Thomas Villiers, 1:e earl av Clarendon.
 George Villiers, 4:e earl av Clarendon (1800–1870), diplomat och statsman.
 George Villiers, 6:e earl av Clarendon (1877–1955), brittisk konservativ politiker.  
 George Villiers, 8:e earl av Clarendon (född 1976), ärvde earltiteln vid faderns död den 4 juli 2009.